Kaikaifilu es un género extinto de reptil mosasáurido tilosaurino que vivió durante el Cretácico Superior en la Antártida, justo antes de la extinción masiva del Cretácico-Terciario. Es uno de los mayores miembros de los tilosaurinos, un grupo de lagartos marinos que vivieron durante el Cretácico.

Descubrimiento y denominación
En 2011, la Expedición Paleontológica Chilena recolectó un gran cráneo de mosasáurido, fragmentos asociados de mandíbula, un húmero parcial, y cerca de 30 dientes aislados de las capas superiores de la Formación Lopez de Bertodano en la Isla Seymour, Antártida. El espécimen, catalogado como SGO.PV.6509, fue hallado en rocas que datan de finales de la época del Maastrichtiense, cerca de 200 metros debajo del límite entre el Cretácico y el Paleógeno.

A diferencia de otros restos de vertebrados encontrados en la Isla Seymour, los fósiles tenían un color amarillento, lo que sugiere que los minerales en este espécimen habían sido alterados de forma consistente. En el momento en que se encontró al espécimen, estaba muy erosionado, y el cráneo, el cual se preservó hacia el lado derecho, estaba dividido en varios bloques. Varias partes del cráneo de hecho solo se preservaron como moldes naturales.

El espécimen fue denominado como Kaikaifilu hervei en honor de "Kai-Kai filú", una deidad oceánica reptiliana de la cosmología del pueblo mapuche y el dr. Francisco Hervé, un geólogo chileno quien ha contribuido significativamente al estudio de la geología chilena y antártica.

Descripción
Las partes preservadas del cráneo en el holotipo de Kaikaifilu miden unos 0.7 metros de largo, lo que sugiere una longitud craneana total de entre 1.1 a 1.2 metros. Esto excede la talla de otros mosasáuridos contemporáneos, incluyendo a Taniwhasaurus antarcticus, el cual tenía una longitud craneana de 65 centímetros. Las suturas en el cráneo están fusionadas, el ectepicóndilo y el entepicóndilo (crestas en el húmero que proporcionan sitios de sujeción a los músculos) están bien desarrollados, y la textura interna del hueso es relativamente densa, lo que indica que este individuo en particular era un adulto.

Además de su tamaño, Kaikaifilu posee una combinación única de características que lo distinguen de sus parientes. Tiene una cresta prominente en el margen superior de la órbita ocular, y además posee otra cresta entre las dos narinas (a diferencia de Taniwhasaurus). La forma del hueso frontal también difiere de la de Moanasaurus y Rikisaurus; adicionalmente, la anchura del cráneo se contrae en frente de la órbita ocular, y la cabeza del húmero es muy gruesa en sentido vertical. 

Es notorio además que los dientes de Kaikaifilu sean heterodontos, lo que significa que tenía más de un tipo diferente de diente en su boca: dientes cónicos de tamaño mediano sin ninguna faceta de desgaste; dientes cónicos de tamaño medio con dos o tres facetas de desgaste en sus superficies interna y externa; dientes cónicos muy grandes sin ninguna faceta de desgaste; y dientes pequeños relativamente romos con secciones transversales en forma de letra D y con esmalte suave (los cuales probablemente se traten de dientes en crecimiento). Solo se conoce a otro mosasáurido con dentadura heterodonta, Eremiasaurus de Marruecos.

Clasificación
Se llevaron a cabo varios análisis filogenéticos publicados en 2016 para determinar las relaciones de Kaikaifilu. Todos ellos muestran que estaba cercanamente relacionado con Tylosaurus y Taniwhasaurus en la subfamilia Tylosaurinae. Los resultados de uno de los cuatro análisis ejecutados son mostrados a continuación en un cladograma.

Paleobiología 
Los géneros de mosasáuridos identificados anteriormente en la Formación Lopez de Bertodano incluyen a Mosasaurus, Prognathodon, Plioplatecarpus, Moanasaurus, y Leiodon. Sin embargo, debido a que su presencia se basa en registros de dientes, y que algunos de ellos encajan con las morfologías dentales halladas en Kaikaifilu, es muy probable que no todos estos géneros estuvieran presentes en realidad en esa formación. Kaikaifilu además vivió junto al plesiosaurio aristonectino Aristonectes.

Referencias

Mosasauridae
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de la Antártida